Pseudophilotes vicrama är en fjärilsart som beskrevs av Moore 1865. Pseudophilotes vicrama ingår i släktet Pseudophilotes och familjen juvelvingar. Inga underarter finns listade.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Juvelvingar
vicrama